Hermosillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hermosillo, stad i Sonora, 
 Hermosillo, Baja California, Mexicali, 
 Hermosillo kommun, Sonora, 
 Hermosillo, Tapachula, 
 Hermosillo, Las Margaritas, 
 Hermosillo, Guanajuato, Santiago Maravatío, 
 Hermosillo, San Cristobal De Casas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar